8080 Based peut désigner différents systèmes d'arcade :
8080 Based, créé par Namco ;
8080 Based, créé par Konami ;
8080 Based, créé par Taito.